Стогні́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Стогній Анатолій Олександрович — український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Стогній Борис Сергійович — український вчений у галузі автоматизації електричних систем, розробки принципів побудови та покращення систем управління електроенергетичними об'єктами.
 Стогній Іван Петрович — український науковець, педагог, доктор філософських наук, професор, перший ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, заслужений працівник освіти України.
 Стогній Костянтин Петрович — український телеведучий, автор програм «Вовремя», «Надзвичайні новини», «Країна має знати», засновник та президент міжнародного кінофестивалю «Золота пектораль», публіцист та продюсер, Заслужений журналіст України.

Українські прізвища